Regio, een geografisch gebied aaneengesloten met een bepaald taalkundig, cultureel, demografisch en/of institutioneel karakter. 
 Regio (planetaire geologie), een naamgeving van een gebied in de planetaire geologie
 Regio (Nederlandse paardensport)
 Regio (scouting)